Храм Архангела Михаила, храм Святого Михаила — название христианских храмов, освящённых во имя святого архистратига архангела Михаила.

Обиходные названия: Михайловская церковь, Михаило-Архангельская церковь, Архангельская церковь, Михайло-Архангельский собор, Михайловский собор.

Россия

Архангельская область 
 Михаило-Архангельский собор — в Архангельске.

Астраханская область 
 Церковь Михаила Архангела — Ахтубинск.

Башкортостан 
 Храм Архангела Михаила — город Бирск.
 Михаило-Архангельский храм — село Зирган.
 Михаило-Архангельская церковь — село Новониколаевское.

Белгородская область 
 Церковь Михаила Архангела — пос. Борисовка.

Брянская область 
 Церковь Михаила Архангела — Бобрик.

Владимирская область 
 Храм Михаила Архангела на Студёной Горе — во Владимире.
 Храм Михаила Архангела в Красном селе — во Владимире.
 Храм Михаила Архангела — в Ивановском Суздальского района.
 Храм Архангела Михаила в Михалях — в Суздале.

Волгоградская область 
 Церковь Михаила Архангела — станица Алексеевская.
 Церковь Михаила Архангела — станица Добринка.
 Церковь Михаила Архангела — в станице Малодельская (разрушена).
 Архангельская церковь — в хуторе Мартыновский (разрушена).
 Храм Архангела Михаила — Рудня.

Вологодская область 
 Михайло-Архангельский собор Михайло-Архангельского монастыря — в Великом Устюге.

Воронежская область 
 Церковь Михаила Архангела — в Воронеже.
 Храм Архангела Михаила — в селе Девица Семилукского района.
 Церковь Михаила Архангела — в селе Новоживотинное Рамонского района.
 Церковь Михаила Архангела — в селе Рыкань Новоусманского района.
 Церковь Михаила Архангела — в селе Сенное Рамонского района.
 Храм Архангела Михаила — в селе Скрипниково Калачеевского района.
 Церковь Михаила Архангела — в селе Чертовицы Рамонского района.

Екатеринбург и область 
 Церковь Михаила Архангела — Екатеринбург.
 Храм во имя Архистратига Михаила и его небесных покровителей — Каменск-Уральский.
 Храм Архистратига Михаила — в селе Новоипатово.

Забайкальский край 
 Михайло-Архангельская церковь — в Чите (не действующая).

Иркутская область 
 Михаило-Архангельская церковь — Иркутск.

Калининградская область 
 Собор Архангела Михаила — в Черняховске.

Кировская область 
 Церковь Михаила Архангела — в Уртме.

Краснодарский край 
 Собор Михаила-Архангела — Сочи.

Красноярский край 
 Храм Михаила Архангела и чуда его в Хонех — Красноярск.
 Собор Михаила Архангела — Железногорск.

Крым и Севастополь 
 Храм Святого Архистратига Михаила — в Алупке.
 Храм Архистратига Михаила — в Севастополе.
 Архангельская церковь — руины православного храма XIV—XVIII века в Кудрино.

Липецкая область 
 Церковь Михаила Архангела — Липецк.
 Церковь Михаила Архангела — Ворон-Лозовка.
 Храм Михаила Архангела — Елец.
 Церковь Михаила Архангела — Курапово.

Москва и Московская область 
 Собор святого Архистратига Михаила в Кремле — в Московском Кремле.
 Соборный храм в честь Чуда архистратига Михаила (Чудов монастырь) — Москва.
 Церковь Михаила Архангела — Белоусово, Москва.
 Храм Архангела Михаила в Тропарёве — Москва.
 Больничная церковь Архангела Михаила (Донской монастырь) — Москва.
 Храм Михаила Архангела при клиниках на Девичьем поле — Москва.
 Храм Михаила Архангела в Овчинниках — Москва.
 Храм-часовня Архангела Михаила при Кутузовской избе — Москва.
 Церковь Архангела Михаила в Станиславле — Москва.
 Лютеранская церковь Святого Михаила — Москва.
 Церковь Михаила Архангела в Архангельском — деревня Архангельское Наро-Фоминского района.
 Церковь Михаила Архангела в Архангельском — село Архангельское, Рузский городской округ.
 Храм Архангела Михаила — Архангельское, Красногорский район.
 Церковь Михаила Архангела — Балашиха.
 Церковь Михаила Архангела — Вертлино, Солнечногорский район.
 Храм Михаила Архангела — Загорново.
 Церковь Михаила Архангела — Коломна.
 Храм Михаила Архангела — Краснознаменск.
 Храм Архангела Михаила — в селе Микулино Лотошинского района.
 Церковь Михаила Архангела — в селе Починки Ступинского района.
 Храм Михаила Архангела — Пущино.

Нижегородская область 
 Михайло-Архангельский собор — Нижний Новгород.
 Церковь во имя Архистратига Михаила и Всех Небесных Сил — Ильиногорск.
 Михаило-Архангельский храм — в городе Перевоз.

Новгородская область 
 Церковь Архистратига Михаила — Валдайский Иверский монастырь.

Новосибирская область 
 Храм во имя Михаила Архангела — Новосибирск.
 Храм во имя Архистратига Михаила — Коченево.

Пензенская область 
 Михайло-Архангельская церковь — в селе Топлом.
 Михайло-Архангельский собор — в Сердобске.

Псковская область 
 Церковь Михаила и Гавриила Архангелов — в Пскове.
 Церковь Михаила Архангела — Вышегород.
 Михайловский собор (Псково-Печерский монастырь).

Ростовская область 
 Церковь Михаила Архангела — в станице Казанская.
 Храм Архангела Михаила — старообрядческий, в станице Манычская.

Рязанская область 
 Архангельский собор (Рязань)

Самарская область 
 Храм Михаила Архангела — в селе Павловка Сергиевского района.
 Храм во имя Архангела Михаила — в селе Русская Селитьба Красноярского района.
 Храм Архангела Михаила — в Тольятти.

Саратовская область 
 Храм Михаила Архангела — в селе Михайловка МО Город Саратов.

Санкт-Петербург и область 
 Церковь Воскресения Христова и Михаила Архангела в Малой Коломне — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Архангела Михаила при Михайловском замке — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Святого Михаила — в Санкт-Петербурге.
 Собор Архангела Михаила — в Ломоносове.

Смоленская область 
 Церковь Михаила Архангела — в Смоленске.
 Церковь Михаила Архангела — в Зарубинках.

Ставропольский край 
 Собор Михаила Архангела — город Михайловск, Шпаковский район.
 Михайло-Архангельский собор — город Пятигорск.

Тамбовская область 
 Михаило-Архангельский Храм — в селе Мордово.

Тверская область 
 Храм Архангела Михаила — Красноселье.
 Церковь Михаила Архангела — Торжок.
 Михаило-Архангельский храм — разрушенный в Торопце.

Тюменская область 
 Церковь Михаила Архангела — в Тюмени.
 Храм Архангела Михаила — в Тобольске.

Ярославская область 
 Церковь Михаила Архангела в Земляном городе — в Ярославле.
 Церковь Михаила Архангела Никитского прихода — в Ярославле (разрушена в 1930-х, сохранилась колокольня).
 Церковь Михаила Архангела в Норском — в Ярославле.

Другие 
 Михаило-Архангельская церковь — в селе Андреевка в Татарстане.
 Храм Михаила Архангела — в Грозном.
 Собор святого Архистратига Михаила — в Ижевске.
 Храм святого архистратига Михаила — в Новокузнецке.
 Церковь Архангела Михаила — в Новоульяновске.
 Храм во имя Архангела Михаила — в Улан-Удэ.
 Михайло-Архангельская церковь — в Чебоксарах.

Австрия 
 Церковь Святого Михаила — в Вене.

Азербайджан 
 Церковь Михаила Архангела — в Баку.

Белоруссия 
 Храм Архистратига Михаила — в Климовичах.
 Свято-Михайловский собор — в Лиде.
 Церковь Святого Архангела Михаила — в посёлке Новый двор Минской области.
 Церковь Святого Михаила — в Сынковичах.
 Собор во имя Архистратига Михаила — в Мозыре.

Болгария 
 Храм Святых архангелов Михаила и Гавриила — в Арбанаси.
 Церковь Архангелов Михаила и Гавриила — в Несебыре.

Германия 
 Церковь Святого Михаила — в Гамбурге.
 Церковь Святого Михаила — в Мюнхене.

Грузия 
 Церковь Архангелов Михаила и Гавриила — в Лаштхвери.

Испания 
 Храм Архангела Михаила — в городе Алтеа в Валенсии.
 Церковь Святого Михаила — в Мадриде.

Казахстан 
 Михаило-Архангельский собор — в Караганде.
 Михаило-Архангельский собор — в Кокшетау.
 Храм Архангела Михаила — в селе Тургень Алматинской области.
 Михайло-Архангельский собор — в Уральске.

Кипр 
 Церковь Михаила Архангела — в Педуласе.

Киргизия 
 Храм Архангела Михаила — в Оше.

Латвия 
 Церковь святого Архангела Михаила — в Риге.

Литва 
 Церковь Михаила Архангела — в Вильнюсе.
 Церковь Святого Михаила Архангела — в Каунасе.

Новая Зеландия 
 Церковь Святого Михаила и Всех Ангелов (Крайстчерч)

Молдавия 
 Михаило-Архангельская церковь — в селе Колбасна Приднестровской Молдавской Республики.

Польша 
 Церковь Михаила Архангела — в Варшаве.
 Церковь Михаила Архангела — в Высова-Здруй.
 Церковь Архангела Михаила — в Тужанске.
 Церковь Архангела Михаила — в Брунарах.
 Церковь Архангела Михаила — в Смольнике.
 Церковь Михаила Архангела — в деревне Соколовско.

Румыния 
 Архангельская церковь — в Старой Килии.
 Церковь Архангела Михаила — Тыргу-Муреш.
 Архангельская церковь — в Шурдештах.

Северная Македония 
 Храм Архангела Михаила в Лесновском монастыре — в Кратово.

Сербия 
 Собор Святого Михаила — в Белграде.

Словакия 
 Храм Архангела Михаила — в Дражовце.

США 
 Собор Архангела Михаила — в городе Ситка на Аляске.

Таджикистан 
 Храм Архангела Михаила — в городе Хорог.

Таиланд 
 Церковь Святого Михаила Архангела — в провинции Ясотхон.

Украина 
 Михайловский собор в Михайловском Златоверхом монастыре — в Киеве.
 Михайловский собор — в Киеве.
 Храм Архангела Михаила — в селе Новая Гребля Винницкой области.
 Михайловская церковь — в городе Погребище Винницкой области.
 Михайловская церковь — в селе Юрковцы Черниговской области.
 Храм Архангела Михаила — в селе Ракитное Харьковской области.
 Михайловский собор — в Переяславле-Русском (не сохранился).
 Свято-Михайловский собор — в Черкассах.

Франция 
 Архангело-Михайловская церковь — в Каннах.

Чехия 
Храм Святого Михаила Архангела— в Брно.

Эстония 
 Храм Архангела Михаила — город Маарду.
 Шведская церковь Святого Михаила — в Таллине.

См. также 
 Михайловский монастырь

Примечания